Aldao (Castellanos), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Aldao (San Lorenzo), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Camilo Aldao, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
Aldão, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães